Нейгофнунг (c  — Новая Надежда) — название населенных пунктов:

Россия 
Нейгофнунг — прежнее название села Новая Надежда в Бабаюртовском районе Дагестана.
Нейгофнунг — прежнее название села Грузское в Крыловском районе Краснодарского края.
Нейгофнунг — прежнее название села Ильичёво в Советском районе Крыма.
Нейгофнунг — прежнее название села Надеждино в Кошкинском районе Самарской области.

Украина 
 Нейгофнунг — исчезнувшее село в Бердянском районе Запорожской области.
Нейгофнунг — до 1946 г. название поселка Новоукраинка Ровеньковского городского совета Луганской области.

См. также 
 Новая Надежда